Бо́нни Джин Хе́ллман (; 10 января 1950, Сан-Франциско, Калифорния, США) — американская .

Биография и карьера 
Бонни Джин Хеллман родилась 10 января 1950 года в Сан-Франциско (штат Калифорния, США).

Начиная с 1980 года, Хеллман снялась более чем в 90 фильмах и телесериалах. У неё были роли в таких телесериалах как «», «Любовь и тайны Сансет Бич» и «Отчаянные домохозяйки», а также она появилась во множестве фильмов, включая «Напряги извилины» (2008) и «Пятница, 13-е: Последняя глава» (1984).

С 5 февраля 2011 года Хеллман замужем за музыкантом Дональдом Л. Брауном-младшим.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США